Flor kan betrekking hebben op:

Een variant van de naam Floor
Een schimmel, zie Flor (sherry)
Een plaats in de Zweedse gemeente Söderhamn, zie Flor (Söderhamn)